Шидловський:
 Шидловські — Слобідсько-Український шляхетський рід.
 Шидловський Анатолій Корнійович — український учений у галузі електроенергетики та електротехніки.
 Шидловський Андрій Петрович — український астроном.
 Шидловський Віталій Іванович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шидловський Григорій Романович — Слобідсько-Український магнат та просвітницький діяч.
 Шидловський Ігор Віталійович — український орнітолог.
 Шидловський Лаврентій Іванович — український козацький військовий діяч.
 Шидловський Петро — український i американський хірург.
 Шидловський Сергій Олексійович — український політичний діяч часів УД 1918 року
 Шидловський Сергій Олегович — білоруський етнолог, історик.
 Шидловський Сергій Григорович — український економіст та дипломат.
 Шидловський Федір Володимирович — український козацький військовий діяч.